Schlotheim steht für: 

 Schlotheim, Ortsteil von Nottertal-Heilinger Höhen in Thüringen
 Schlotheim (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht 

Schlotheim  ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Schlotheim (1796–1869), deutscher Regierungsbeamter und Politiker
 Ernst Friedrich von Schlotheim (1764–1832), deutscher Geologe und Paläontologe
 Ernst-Hartmann von Schlotheim (1914–1952), deutscher Fechter
 Karoline von Schlotheim (1766–1847), Maitresse von Kurfürst Wilhelm I. von Hessen-Kassel
 Ludwig von Schlotheim (1818–1889), deutscher General der Kavallerie
 Melanie von Schlotheim (Gräfin von Wietersheim; 1803–1876), uneheliche Tochter von Jérôme Bonaparte